Brzeziny ist der Name folgender Orte und Gebietskörperschaften in Polen:

 Brzeziny, ein Powiat in der Woiwodschaft Łódź; siehe Powiat Brzeziński
 Brzeziny, eine Stadt im Powiat Brzeziński der Woiwodschaft Łódź 
 Brzeziny (Landgemeinde), eine Landgemeinde im Powiat Brzeziński der Woiwodschaft Łódź
 Brzeziny, eine Landgemeinde im Powiat Kaliski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Brzeziny (Powiat Kaliski) 
 Brzeziny (Powiat Kaliski), ein Dorf im Powiat Kaliski der Woiwodschaft Großpolen

 Brzeziny, eine ehemalige Landgemeinde im Powiat Lublin der Woiwodschaft Lublin; siehe Puchaczów #Geschichte
  Brzeziny, ein Dorf im Powiat Łęczyński der Woiwodschaft Lublin; siehe Puchaczów #Gmina

 Brzeziny-Kolonia, ein Dorf im Powiat Częstochowski der Woiwodschaft Schlesien
 Brzeziny Nowe, ein Dorf im Powiat Częstochowski der Woiwodschaft Schlesien; siehe Poczesna #Gemeinde

 Brzeziny, ein Dorf der Gemeinde Skomlin im Powiat Wielunski der Woiwodschaft Łódź

 Brzeziny (Drawno) (deutsch: Berkenbrügge), Dorf in der Gemeinde Drawno, Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern
 Brzeziny (Wielopole Skrzyńskie), ein Dorf der Gemeinde Wielopole Skrzyńskie im Powiat Ropczycko-Sędziszowski der Woiwodschaft Karpatenvorland